Чемпионат Европы по академической гребле 1906 года проходил в итальянской коммуне Палланцено на озере Маджоре 9 сентября. Соревнование было только среди мужчин  в пяти классах лодок  (M1x, M2x, M2+, M4+, M8+).

Медальный зачёт

Примечания